Рабій:

 Андрій Рабій (*1975) — український греко-католицький священик у США; від 8 серпня 2017 року — номінат на єпископа-помічника Філадельфійської архиєпархії УГКЦ;
 Рабій-Карпінська Софія (1908—1997) — український мовознавець-діалектолог, дослідниця бойківських говірок;
 Рабій Франц (1860—1933) — український греко-католицький священик і громадський діяч;
 Рабій Юліян (1891—1982) — український правник і громадський діяч.

Українські прізвища